Girard, puede referirse a:

 Hugo Girard (1971 - ), atleta de fuerza canadiense.
 François Girard (1963 - ), guionista y director de cine canadiense.
 Noel Jules Girard (1816 - 1886), escultor y pintor francés.
 René Girard (1923 - 2015), crítico literario, historiador y filósofo francés.

Científicos con abreviatura de autor 
 Girard, Charles Frédéric Girard (1822 - 1895),  médico y zoólogo francés.
 Girard, Frédéric de Girard (1810 - 1851), botánico francés.
 H.Girard - Henri Girard
 R.Girard - R. Girard fl. 1956
 V.Girard - Victor Girard fl. 1987

Lugares 
 Girard, borough de Pensilvania, Estados Unidos.